Munich (single), een single van de Britse band Editors
 Munich (film), een film over het bloedbad van München
 De Engelse en Franse naam voor de Duitse stad München
 Munich Records, thans onderdeel van V2 Records
 Munich (North Dakota)